Primul sezon Bravo, ai stil! a debutat pe 22 august 2016 și s-a încheiat pe 17 decembrie 2016, sezonul a fost prezentat de Ilinca Vandici.

Silvia Popescu este câștigătoarea primului sezon al show-ului Bravo, ai stil! și a marelui premiu în valoare de 100.000 de lei și o carieră în televiziune.

Acest sezon a fost difuzat de luni până vineri la ora 17:00, iar galele acestui sezon, în fiecare duminică seară la ora 20:00 și de pe 5 noiembrie, în fiecare sâmbătă seară la ora 22:00.

Informații generale

Jurizare: 

criticul de modă Iulia Albu 
Raluca Bădulescu
fashion editorul la „Elle România” Maurice Munteanu
creatorul de modă Răzvan Ciobanu, începând cu săptămâna a 5-a ca invitat permanent, iar în gale va deveni jurat și va oferi note împreună cu ceilalți trei.

Concurente 
Fiecare concurentă are un atribuit de indicativ de la 1 la 8 (din 3 octombrie), iar telespectatorii pot să își voteze concurenta favorită prin SMS la numărul de telefon 1206 în fiecare săptămână de la anunțarea rezultatelor în gală prin pornirea votului Start Vot și încetarea acestuia prin Stop vot.

Legendă

Note:
Pe data de 20 septembrie 2016, Răzvan Ciobanu s-a alăturat echipei "Bravo, ai stil!", fiind un invitat permanent care va comenta și aprecia ținutele concurentelor în fiecare zi a săptămânii, iar în timpul galelor va juriza de la masa juraților.
Începând cu data de 3 octombrie 2016, s-a introdus votul prin SMS, prin care publicul își votează concurenta favorită. Aceste voturi nu numai că le pot salva pe concurente de la eliminare, dar decid și câștigătoarea în ultima gală.

Rezultatele săptămânale
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:72%; width:100%; line-height:13px;"
|-
! style="width: 9%" |Săptămână si Tema Galei 
! style="width:7%" |Săptămâna 1   Nunta surorii mele  (Petrecere în club) 
! style="width:7%" |Săptămâna 2   Vedete internaționale 
! style="width:7%" |Săptămâna 3   Nu-mi place stilul tău! 
! style="width:7%" |Săptămâna 4   Moda anilor '70-'80 
! style="width:7%" |Săptămâna 5   Avant-garde 
! style="width:7%" |Săptămâna 6   E ziua mea 
! style="width:7%" |Săptămâna 7   Eu și câinele meu 
! style="width:7%" |Săptămâna 8   Iubitul meu se însoară 
! style="width:7%" |Săptămâna 9   Moda în comunism 
! style="width:7%" |Săptămâna 10   Halloween 
! style="width:7%" |Săptămâna 11   Great Gatsby:  moda anilor '20 
! style="width:7%" |Săptămâna 12   Mă mărit 
! style="width:7%" |Săptămâna 13   Hello, winter! 
! style="width:7%" |Săptămâna 14   Aripi de înger 
! style="width:7%" |Săptămâna 15   O seară în New York 
! style="width:7%" |Săptămâna 16   Semifinala: Moda anilor '90 
! colspan=2" style="width:7%" |Săptămâna 17   Marea Finală: Strălucește ca o stea! 
! style="width:1%" |Total puncte și stele
! style="width:1%" |Medie puncte și stele
|-
! Preferatapublicului
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Andreea  (22.5%)
| Andreea (23.9%) ✓
| Andreea (35.5%) ✓
| Andreea (21.0%)  ▼ 
| Silvia (59.5%)  ▲ 
| Silvia (45.8%) ✓
| Andreea (42.1%)  ▲ 
|1. Silvia (42.5%) ▲  2. Andreea (37.5%)  ▼ 3. Cristina Mihaela (15.1%)
|Andreea (33.0%) <span>  ▲ 
|colspan=2"|1. Silvia (50.9%) ✓  2. Cristina Mihaela (49.1%)  <span>  ▲  
| rowspan="2"" |
| rowspan="2"" |
|-
! Preferatajuriului
|Cristina M.
|Silvia
|Alina
|Andreea
|Cristina M.
|Silvia
|Roxana
|Silvia
|Andreea
|Alina
|Cristina M.
|Silvia
|Cristina M.
|Silvia
|Silvia
|Silvia
|colspan=2"|Cristina M.
|-
! colspan="22" style="background:#000" |Marea Finală
|-
!Silvia
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">11★★★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style ="color:#990000;">20★★ 
|15 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#333333;" |<span style="color:#ccccb3;">10★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">20★★★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">25★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">20★★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">22★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">19★★★ 
| style="background:#333333;" |<span style="color:#ccccb3;">12★★★★ 
|22 <span style="color:gold">★★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">24★★★★★ 
|15 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">24★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">22★★★★
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">24★★ 
|18 <span style="color:gold">★★★★★★
| style="background:gold;" |<span style="color:#B48900">Câștigătoarea Sezonului 1 
|323 și 60★ 
|19.0 și 3.5★ 
|-
!Cristina Mihaela
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">19★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">19★★★★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">19★★★★ 
|12 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">24★★★★★ 
|21 <span style="color:gold">★★★ 
|23 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">22★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">21★★★★ 
|23 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">24★★★★★ 
|20 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">21★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">24★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">21★★★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">19★★★★ 
| style="background:#ffff66;" |<span style="color:#1f7a1f;">19★★★★★★★ 
| style="background:#ADFFE6;" |<span style="color:#36B790">Finalistă Locul 2
|351 și 69★ 
|20.6 și 4.0★ 
|-
!Andreea
| style="background:#FFE0F4;" |16 ★★ 
|14 <span style="color:gold">★★ 
|13 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">19★★ 
|16 <span style="color:gold">★ 
|19 <span style="color:gold">★ 
|20 <span style="color:gold">★★★ 
|9 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">25★★ 
|21 <span style="color:gold">★★★ 
|14 <span style="color:gold">★★★★ 
|21 <span style="color:gold">★★★
|9 <span style="color:gold">★ 
|10 <span style="color:gold">★★
|11 <span style="color:gold">★★ 
|14 <span style="color:gold">★★ 
|16 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#ADFFE6;" | <span style="color:#36B790">Finalistă Locul 3 
|267 și 36★ 
|15.7 și 2.1★
|-
!Larisa
| style="background:#FFE0F4;''|10★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;"> 16 ★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;"> 13 ★★★★ 
|11 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#FE2E2E;" |<span style="color:white">16★★★ 
| colspan="7" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 5)
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;"> 14 ★★★★  
|18 <span style="color:gold">★★★★
|17 <span style="color:gold"> ★★★ 
|16 <span style="color:gold"> ★★★ 
|12 <span style="color:gold"> ★★★★
| style="background:#ADFFE6;" |<span style="color:#36B790">Finalistă Locul 4 
|143 și 31★ 
|14.3 și 3.1★ 
|-
!colspan="22" style="background:#000" |Semifinala
|-
!Alina
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">16★★★★ 
|19 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">20★
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">13★★★★ 
|17 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">17★★★ 
|23 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">17★★★★ 
|21 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#F5DA81;" |<span style="color:#990000;">25★★ 
|19 <span style="color:gold">★★★★★ 
|22 <span style="color:gold">★★ 
|18 <span style="color:gold">★★★ 
| style="background:#F3F386;" |<span style="color:#990000;">17★★★★★ 
|18 <span style="color:gold">★★
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">22 ★★★ 
| colspan="2" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămâna 16) 
|304 și 47★ 
|19.0 și 2.9★ 
|-
! colspan="31" style="background:#000" |A doua etapă a eliminărilor
|-
!Roxana
| colspan="6" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 7
| style="background:#F5DA81;" |<span
style="color:#990000;">24★★ 
|20 <span style="color:gold">★ 
|13 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">12★★ 
| colspan="2" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 10)
| style="background:#6EEAF3;" | 15 ★ 
|10 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">11 ★ 
| colspan="3" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 15)
|105 și 9★ 
|15.0 și 1.2★ 
|-
!Ioana
| colspan="6" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 7
| style="background:#E5A8F6;" | 15 ★★★ 
|22 <span style="color:gold">★★ 
|12 <span style="color:gold">★ 
|12 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">9 ★ 
| colspan="1" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săpt. 11)
| style="background:#6EEAF3;" | 9  ★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">21  ★★★ 
| colspan="4" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 14)
|100 și 13★ 
|14.2 și 1.8★ 
|-
!Patricia
| colspan="6" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 7
| style="background:#E5A8F6;" | 10 ★ 
|9 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">8
| colspan="9" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 9)
|27 și 2★ 
|9.0 și 0.6★ 
|-
!Ayda
| colspan="6" style="background:#BDBDBD;" |Introdusă în Săptămâna 7
| style="background:#E5A8F6;" | 11 ★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">10 ★ 
| colspan="10" style="background:#BDBDBD;" |Eliminatjă (Săptămână 8)
|21 și 2★ 
|10.5 și 1.0★ 
|-
! colspan="22" style="background:#000" |Prima etapă a eliminărilor
|-
!Isabela
| style="background:#FFE0F4;" |5★★ 
|18 <span style="color:gold">★ 
|11 <span style="color:gold">★ 
|18 <span style="color:gold">★★★★
|17 <span style="color:gold">★★ 
| style="background:#FE2E2E;" |  <span style="color:white">12 ★★ 
| colspan="12" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 6)
|81 și 12★ 
|13.5 și 2.0★ 
|-
!Cristina
| style="background:#FFE0F4;" |14 ★★ 
|18 <span style="color:gold">★★ 
|18 <span style="color:gold"> 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">10 
| colspan="14" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 4)
|60 și 4★ 
|15.0 și 1.0★ 
|-
!Andra
| style="background:#FFE0F4;" |5 ★★★ 
|18 <span style="color:gold">★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">11| colspan="15" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 3)
|34 și 4★ 
|11.3 și 1.3★ 
|-
!Daniela
| style="background:#FFE0F4;" |10 ★★★★ 
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">7★★
| colspan="16" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 2)
|17 și 6★ 
|8.5 și 3.0★ 
|-
!Alexandra
| style="background:#FE2E2E;" | <span style="color:white">4★★★ 
| colspan="17" style="background:#BDBDBD;" |Eliminată (Săptămână 1)
|4 și 3★ 
|4.0 și 3.0★ 
|-
! colspan="22" style="background:#000" |
|-
! Prima nominalizată(cel mai mic punctaj în Gala)
| Alexandra
| Daniela
| Andra și Isabela
| Silvia și Cristina
| Andreea și Larisa
| Isabela
| Patricia
| Andreea (22.5%) și Patricia (1.7%)
|Patricia <small>(2.7%) ▼ </small>
| Silvia (26.4%), Ioana <small>(12.2%)  ▲ </small> și Roxana (12.1%)
| Ioana <small>(3.1%)  ▼ </small>
| Cristina Mihaela 
| Ioana și Andreea
| Andreea <small>(42.1%)  ▲ </small> și Roxana (N/A)
| Roxana (0.9%) și Andreea <small>(37.5%)  ▼ </small>
| Andreea <small>(33.0%)  ▼ </small>
|rowspan=2"|Etapa I: Andreea si Larisa <small>(1.5%)  ▼ </small>
|rowspan=2"|Etapa II: Cristina Mihaela, Silvia și Andreea <small>(26.4%)  ▼ </small>
|-
! A doua nominalizată(de către concurente)
|Cristina și Andreea
|Andreea
|Cristina
|Larisa
|Isabela și Alina
|Andreea
| -
|Ayda (0.3%) și Ioana (4.3%)
|Andreea <small> (23.9%) ▲   Roxana (3.0%)  și Ioana (6.6%)</small> 
| -
|Andreea <small>(21%)  ▼ </small>
| -
| -
| Ioana (4.1%)
|Alina (1.9%) și Larisa (2.1%)
|Alina <small>(6.6%)  ▲ </small>
|-
! rowspan="2" | Eliminată
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Alexandra| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Daniela| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Andra| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Cristina| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Larisa| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Isabela| rowspan="2" style="background:gainsboro" | Fără eliminare
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Ayda (0.3%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Patricia (2.7%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Roxana (12.1%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Ioana (3.1%)
| rowspan="2" style="background:gainsboro" | Fără eliminare
| rowspan="2" style="background:gainsboro" | Fără eliminare
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Ioana (4.1%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred"> Roxana (0.9%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Alina (6.6%)
| rowspan="2" style="background:salmon" |<span style="color:darkred">Larisa  (1.5%)
| rowspan="2" style="background:salmon" | <span style="color:darkred">Andreea (26.4%)
|-
|}

Topul concurentelor în funcție de media stelelor primite în timpul săptămânii:

Topul concurentelor în funcție de notele din gale:Legendă ✓ - Concurenta a ocupat aceeași poziție în clasament;
 ▲  - Voturi în creștere;
 ▼  - Voturi în scădere

 Eliminări 

Rezultatele finaleiEtapa IEtapa a II-aEtapa a III-a'''

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D